Студёное: — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Студёное — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 г.

Россия 
 Студёное — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Студёное — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Студёное — упразднённое село в Красногвардейском районе Крыма, присоединено к Мускатному.
 Студёное — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Студёное — село в Карасукском районе Новосибирской области.
 Студёное — село в Илекском районе Оренбургской области.
 Студёное — село в Должанском районе Орловской области.